Башня Ветров (Афины) — храм в Афинах, построенный в I веке до нашей эры.
 Башня Ветров (Севастополь) — вентиляционная башня Морской библиотеки, памятник архитектуры в Севастополе.
 Башня ветров (Строенцы) — беседка в селе Строенцы Рыбницкий район ПМР. Исторический памятник конца 19 века, построен в память о российском генерал-фельдмаршале Петре Витгенштейне.